

AMSTAR 

AMSTAR est un sigle qui peut signifier :
 AMSTAR (Australian Man-portable Surveillance and Target Acquisition Radar), la version australienne du radar militaire .

AMSTAR est une abréviation qui peut signifier :
 AMSTAR (A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews), une grille utilisée en recherche pour évaluer les revues systématiques de la littérature.

Amstar 
Amstar peut désigner :
 Amstar, un ancien magazine français consacré à l'Amstrad CPC ;
 The Amstar Corporation, le nom porté de 1970 à 1991 par l'American Sugar, une entreprise sucrière et agricole américaine.

Notes et références